Fridericianum (nach dem Herrschernamen Friedrich) steht für:
 
 Fridericianum (1244), herzogliches Privilegienpatent für die Juden Österreichs
 Fridericianum Davos, Internat in Davos
 Fridericianum (Kassel), Museum in Kassel
 Fridericianum (Leipzig), Gebäude der Universität Leipzig
 Forum Fridericianum, Platz an der Straße Unter den Linden in Berlin

Siehe auch:
 Gymnasium Fridericianum
 Fridericiana
 Friedrichsgymnasium, Gymnasien namens Fridericianum